Peru is een van de deelnemende landen aan het Wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. Het is de vijfde deelname voor het land. Peru werd uitgeschakeld in de groepsfase.

Kwalificatie

Kwalificatieduels

Eindstand CONMEBOL

Intercontinentale play-off

WK-voorbereiding

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 1 december 2017 werd er geloot voor de groepsfase van het Wereldkampioenschap voetbal 2018. Peru werd samen met Frankrijk, Australië en Denemarken ondergebracht in groep C, en kreeg daardoor Saransk, Jekaterinenburg en Sotsji als speelsteden.

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase